Лие́лсалас () — болото и охраняемая природная территория в восточной части Латвии.

Расположение 
Расположено на Ерсикской равнине Восточно-Латвийской низменности, на территории Баркавской волости Мадонского края, в километре к юго-западу от волостного центра — села Баркава.

Описание 
Представляет собой верховое болото с включениями переходного типа в западной части. По состоянию на 2009 год занимает площадь в 178 гектаров.

Топи и озерца отсутствуют, устроена плотная сеть канав, которая на данный момент функционирует лишь частично, наблюдается естественное самовосстановление за счёт возобновления вегетации и зарастания с накоплением торфа в пересекающих болото канавах.

В некоторых местах (на 3,5 % всей территории) встречается очеретник белый.

Болото является местом кормёжки и частью естественного пути миграции некоторых видов животных между болотами Лубанской низины и заповедником Тейчи, в частности волков.

Охрана 

Охраняется с 1977 года. В 1999 году на территории болота был образован природный заказник площадью в 204 гектара.

Является важным местом охраны биотопа заболоченных лесов.

С 2011 года надзор за природным заказником осуществляют, находящиеся в подчинении министра охраны среды и регионального развития, учреждения прямого управления в структурной единице Агентства по охране природы при Латгальской региональной администрации.

В 2004 году территория болота была включена в список охраняемых природных зон стран Европейского союза Natura 2000.

Примечания 

Водно-болотные угодья
Болота Латвии
Охраняемые природные территории Латвии
Баркавская волость
Natura 2000
Водные объекты Мадонского края
Бассейн Айвиексте